XI чемпионат Европы по волейболу среди юношей проходил в 2015 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1997 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 4 по 12 апреля в Адапазары и Измите. Победителем турнира стала сборная Польши.

Отборочные игры 
В отборочном турнире участвовала 31 сборная. Победители соревнований в группах и три команды, финишировавшие вторыми с наилучшими показателями, получили путёвки в финальный турнир. Сборная Турции как организатор финального этапа от отборочных игр была освобождена.

Финальный турнир

Арены 
 Измит — Topaloğlu Spor Salonu (группа I);
 Адапазары — Sakarya Spor Salonu (группа II, плей-офф).

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальные призы

Итоговое положение 

Команды, занявшие места с первого по шестое, отобрались на чемпионат мира-2015.

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола

2015
2015 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Турции
Спорт в Турции в 2015 году
Международные соревнования по волейболу в Турции
Апрель 2015 года
Международные спортивные соревнования в Измите
Адапазары
Волейбол